

Geografia 
 'Eua  – Isola di Tonga

Sigle 
 European University Association  – Associazione delle università europee 
 Examination Under Anesthesia  – esplorazione in anestesia

Codici 
 EUA – codice nazionale del CIO della Squadra Unificata Tedesca
 EUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di ʻEua (Tonga)